Henry Sibley ist der Name folgender Personen:

*Henry Hastings Sibley (1811–1891), US-amerikanischer Politiker (Minnesota)
Henry Hopkins Sibley (1816–1886), US-amerikanischer General der Konföderierten Armee